Broby socken kan syfta på:

 Broby socken – en socken i Västergötland 
 Broby socken – tidigare namn på en socken i Skåne, se Västra Broby socken
 Broby socken – tidigare namn på en socken i Skåne, se Östra Broby socken
 Broby socken, Östergötland – en tidigare socken i Östergötland  som omkring år 1700 uppgick i Strå socken

Se även 
 Broby församling, Linköpings stift – annexförsamling i pastoratet Strå och Broby
 Broby